Juli Sòter (Julius Soter) fou un artista grec. Per algunes inscripcions se sap que fou un artista en les més fines peces de mosaics. Va viure durant l'Imperi, però el segle concret és una matèria controvertida. Una inscripció l'anomena Pictoris quadrigulari.

Referències 

Pintors de l'antiga Grècia
Mosaïcistes
Juli Soter
Soter, Juli
Pintors romans